Курлык:

 Курлык — аул в Казахстане.
 Курлык — стихотворение Марины Цветаевой.

Примечания